BBF peut faire référence à :
 Blinded by Faith, un groupe de black metal québécois ;
 B'nai B'rith France, branche française d'une association juive fondée en 1843 ; 
 Bulletin des bibliothèques de France ;
 .